«Dido» puede referirse a:

Personajes 
 Dido, fundadora y primera reina legendaria de la ciudad de Cartago.

Ciencia 
 (209) Dido, un asteroide descubierto en 1879.
 DIDO, nombre de un tipo de reactor nuclear.

Música 
 Dido (1971-), cantante pop inglesa.